Miracle Fortress — канадский музыкальный проект, играющий инди-поп. Его возглавляет Грэм Ван Пелт, который является также участником группы Think About Life.

История 
Первый релиз проекта — пятитрековый мини-альбом Watery Grave вышел в 2005 году. В 2007 году группа издала дебютный альбом Five Roses на Secret City Records. 10 июля 2007 года Five Roses был заявлен в числе номинантов на премию Polaris. Третий альбом Miracle Fortress Was I the Wave? был выпущен в 2011 году.

Состав 
Хотя Miracle Fortress является главным образом проектом Ван Пелта, во время концертов к нему присоединяются другие музыканты. В 2007 году Ван Пелт принял в состав барабанщика Джордана Робсона-Крамера из Sunset Rubdown и Magic Weapon, гитаристку Джесси Стайн из SS Cardiacs и The Luyas и клавишника Адама Уэйто из Telefauna. Следующие музыканты принимают участие в выступлениях проекта:

 Натан Уорд (Nathan Ward)
 Адам Уэйто (Adam Waito)
 Джесси Стайн (Jessie Stein)

Дискография 
 Watery Grave EP (2005, самиздат)
 Have You Seen In Your Dreams 12" (2007, Secret City Records, Rough Trade Records)
 Five Roses (2007, Secret City Records)
 Maybe Lately 7" (2008, Rough Trade Records)
 Was I the Wave? (2011, Secret City Records)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница проекта на сайте Secret City Records
 Miracle Fortress  на Allmusic

Инди-поп-группы Канады
Электронные музыкальные коллективы Канады
Музыкальные коллективы из Монреаля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году